De Grand Prix-wegrace van Australië 2013 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 20 oktober 2013 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP 
Door de hoge bandenslijtage was er voor het eerst in de MotoGP-geschiedenis een verplichte pitstop tijdens een race om van motor te wisselen. Marc Márquez en Bryan Staring deden dit in ronde 11, wat volgens de reglementen een ronde te laat was, en werden gediskwalificeerd. Door veiligheidsoverwegingen werd de race ingekort van 27 naar 19 ronden.

Moto2 
Door veiligheidsoverwegingen werd de race ingekort van 25 naar 13 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Australië